Дара има више значења:

 Дара
 Дара (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Дара (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији